Mornington Peninsula – półwysep w Australii
 Mornington – wyspa w Australii
 Park Narodowy Mornington Peninsula – park narodowy w Australii
 hrabia Mornington